Mendheim är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Julius Mendheim (omkring 1788–1836), tysk schackspelare och problemkompositör 
 Max Mendheim (1862–1939), tysk skriftställare, redaktör, lyriker och kritiker